Le terme massier peut désigner :
 un appariteur, un huissier, un militaire, portant une masse symbole de l’autorité qu’il représente, et qui figurait dans certaines cérémonies.
 dans les écoles d’art (notamment l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris) et les ateliers d’art, le massier est un élève élu par ses condisciples qui a diverses responsabilités, dont celle de collecter et gérer les fonds communs pour les dépenses de la classe.
 un métier exercé à la fin du 19e - début  dans la sidérurgie de la Wallonie et du Nord de la France. Dans un atelier (ou "masserie") des ouvriers composaient des paquets (ou "masses") à partir de mitrailles et/ou de rebuts de laminoirs afin de les renvoyer à la fonderie. D'où leur nom de "massiers".
 les Massier sont une dynastie de céramistes de Vallauris.
 Massier est le nom d'un moulin à vent aux Pays-Bas (province d'Overijssel).

Notes et références 

Homonymie